Cette page donne une liste non exhaustive des églises dédiées à saint Céneri ou saint Cénéry.

Église Saint-Cénéry à Parigné-sur-Braye.
 Église Saint-Céneri à Saint-Céneri-le-Gérei.

 
Saint-Céneri